Respirator steht für:

 Beatmungsgerät zur künstlichen Beatmung
 eine Atemschutzmaske